Anthology (album Bryana Adamsa)
 Anthology (album Asia)
 Anthology (album The Band)
 Anthology (album The Babys)
 Anthology (album Raya Charlesa)
 Anthology (album Colosseum)
 Anthology (album Cymbals)
 Anthology (album Michaela Jacksona)
 Anthology (album The Supremes)
 Anthology (album Temptations)
 Anthology (album Alien Ant Farm)

Zobacz też